Вторая лига Чехии по футболу 1998/1999 — Шестой сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Богемианс Прага» и «Ческе-Будеёвице».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 1998/99 на сайте jfk-fotbal 
 Сезон 1998/99 на сайте livesport.cz 

1998/1999
Спорт в Чехии в 1998 году
Спорт в Чехии в 1999 году